Gnathovorax – rodzaj wczesnego, wymarłego dinozaura z rodziny Herrerasauridae.

Historia 
Znaleziony na południu Brazylii świetnie zachowany holotypowy szkielet oznaczono symbolem CAPPA/UFSM 0009. Znajduje się on w Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia Uniwersytetu Federalnego w Santa Maria. Pacheco i współpracownicy byli pod wrażeniem stopnia zachowania szczątków, wśród których ostały się skamieniałe pozostałości tkanek miękkich w obrębie głowy. Na ich podstawie zespół Pacheca opisał w 2019 w czasopiśmie „PeerJ” nowy rodzaj i gatunek dinozaura.

Budowa 
Do cech charakterystycznych zwierzęcia w obrębie głowy zaliczają się następujące autapomorfie:
 3 zęby kości przedszczękowej
 dodatkowy owalny otwór na połączeniu kości szczękowej i przedszczękowej, położony grzbietowo w stosunku do większego odeń otworu podnozdrzowego
 w przeciwieństwie do poprzedniego nieobecność otworu promaxillary fenestra
 w dole przedoczodołowym kości szczękowej obecne dwie dobrze odgraniczone blaszki
 kość łzowa o smukłej gałęzi sięgającej prawie środka oczodołu
 kość potyliczna górna (supraoccipital) trapezoidalnego kształtu
 pewne cechy połączenia za pomocą szwu kości potylicznej podstawowej z parabasisphenoid, kształtu litery V.

Natomiast w obrębie szkieletu pozaczaszkowego autory proponują następujące cechy diagnostyczne:
 wyrostki poprzeczne ostatnich kręgów grzbietowych nie kontaktujące się z kością biodrową
 szeroki dalszy koniec łopatki
 szerokie entecondyle i ectepicondyle, czyli nadkłykcie dalszego końca kości ramiennej 
 sinusoidalny brzeg boczny kości łonowej, niewgłębionej na jej dalszym końcu
 otwór w kości kulszowej
 nieobecność guza ogonowo-przyśrodkowego na kości udowej
 kość piszczelowa osiągająca 0,9 długości kości udowej
 3 paliczki budujące V palec stopy.

Systematyka 
Nowy rodzaj zaliczony został do rodziny Herrerasauridae.

Pacheco i współpracownicy ukuli nową nazwę rodzajową od gnathos oznaczającego po grecku szczękę/żuchwę, łacińskiego voro oznaczającego pożeram wraz z końcówkę −āx znaczącą skłonny. Nazwie tej towarzyszy epitet gatunkowy mający honorować wedle autorów opisu zwierzęcia paleontologa nazwiskiem Sérgio Furtado Cabreira, który znalazł szkielet.

Autorzy opisu rodzaju zaprezentowali następujący kladogram (znacznie uproszczono):

Rozmieszczenie geograficzne 
Skamieniałości nowego rodzaju znaleziono w Ameryce Południowej, na południu Brazylii, pośród pozostałości innych zwierząt takich jak rynchozaury czy cynodonty. Jako miejsce typowe wskazano 29°37′52″S; 53°27′02″W, opisując je jako Marchezan w gminie São João do Polêsine leżącej w stanie Rio Grande do Sul w Brazylii.

Znajduje się tam formacja Santa Maria, zaliczana do Candelária Sequence w obrębie basenu sedymentacyjnego Paraná. Budujące ją skały powstały 233,23 ± 0,73 miliona lat temu, a więc w środkowym karniku.

Przypisy 

Herrerazaury
Dinozaury Ameryki Południowej
Dinozaury triasu